SCV steht als Abkürzung für:

 Saarländischer Chorverband
 SC Victoria Hamburg, Sportverein
 Sodalitium Christianae Vitae, Gesellschaft apostolischen Lebens
 Speed compensated volume, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung
 Stato della Città del Vaticano, Kfz-Kennzeichen Vatikanstadt, Dienstfahrzeuge
 den rumänischen Flughafen Suceava (IATA-Code)
 Sudetendeutscher Cartellverband, Dachverband katholischer deutschsprachiger Studentenverbindungen im heutigen Tschechien

SCV